Klerebodammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klerebodammen (Bankeryds socken, Småland), sjö i Habo kommun och Jönköpings kommun,  (17,4 ha)
Klerebodammen (Bottnaryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn